Astronaut kan syfta på:

 Astronaut – en rymdfarare
 Astronaut (musikalbum) – ett musikalbum av musikgruppen Duran Duran
 Astronaut (musikalbum av Salem Al Fakir) – ett musikalbum av musikern Salem Al Fakir
 Astronauterna (TV-serie) – en amerikansk drama-TV-serie, originaltitel The Cape
 Astronauterna (dokusåpa) – en dokusåpa 
 Astronauta – ett släkte fjärilar